Baharum ist der Familienname folgender Personen:

 Norshahida Baharum (* 1995), malaysische Badmintonspielerin
 Norshahliza Baharum (* 1987), malaysische Badmintonspielerin